Ernst Olsson kan syfta på:

Ernst Olsson (från 1939 Staxäng) (1898–1967), lantbrukare och riksdagsman (högerpartiet)
Ernst Olsson (1909–1990), lantbrukare och riksdagsman (centerpartiet)
Ernst Olson (född 1870), svensk-amerikansk publicist